Андрей Петрович Рогов (1742—1811) — экстраординарный профессор Московского университета, специалист по вексельному праву.

Биография 
Сын главного конюха Императорского двора. Родился  года. В 1755 году он поступил в только что открытую «разночинскую» гимназию при Московском университете, которую и окончил в 1763 году. Произведённый в студенты Московского университета, обучался латинскому и русскому языкам, философии, опытной физике, математике, истории и юриспруденции; дважды получал серебряные медали.

Окончив курс университета в 1767 году, Рогов поступил в университетскую гимназию учителем геометрии и алгебры и в этой должности оставался 40 лет, до 1807 года. Одновременно с преподаванием, он в 1768—1774 годах заведовал одним из классов гимназии, предназначенным исключительно для занятий переводами с немецкого и латинского языков на русский, а в 1768—1772 годах исправлял должность надзирателя над больницей казённых учеников. Сверх того, с 29 августа 1776 года Рогов состоял учителем в московском Демидовском училище, а с 1804 года — в Московском коммерческом училище. В 1778 году получил степень магистра философии и свободных наук.

С 1 мая 1797 года он был в чине 8 класса, а 29 января 1801 года произведён был в надворные советники. В 1804 году Рогов был определён адъюнктом отделения нравственных и политических наук Московского университета, а в 1806 году был утверждён экстраординарным профессором по вексельному праву. Из каталогов лекций университета видно, что Рогов преподавал студентам вексельное право по руководству своего учителя и предшественника профессора Ф. Г. Дильтея и изъяснял «Устав о банкротах». Кафедру свою Рогов занимал до самой смерти, последовавшей в 1811 году.

После Рогова не осталось печатных трудов: его рукописные курсы чистой математики, «купеческой» арифметики и алгебры, которые он был намерен издать, остались после его смерти в его доме, вместе с которым сгорели во время пожара 1812 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Воспитанники московской университетской гимназии
Профессора Императорского Московского университета
Преподаватели московской университетской гимназии
Преподаватели Московского коммерческого училища
Правоведы Российской империи
Педагоги Российской империи
Математики XIX века